Krapina je lahko:
 Krapina Selo (Hrvaška)
 Krapina (Hrvaška)
 Krapina (reka) (Hrvaška), glavna reka, ki teče po Hrvaškem Zagorju, protok Save

Glej tudi
 Krapinica - desni pritok Krapine, ki teće skozi mesto Krapina